Thomas E. Bramlette, um político americano.
Bonnie Bramlett - uma cantora e atriz americana. 
Delaney Bramlett - um cantor, compositor, músico e produtor americano. 

Desambiguação